Močilnik je lahko:

Močilnik, je najbolj znani izvir reke Ljubljanice
Močilnik, pritok reke Vipave pod Nanosom 
Močilnik, priimek več znanih ljudi